Arguel (Doubs)
 Arguel (Somme)